

Patronyme 

  (1801-1880), musicien italien ;
  (né en 1971), violoniste et chef d'orchestre italien ;
 , nommée Rosalia Angeleri (1922-1969), actrice italienne ;
 Luciano Angeleri (né en 1941), chanteur et musicien italien ;
 Marcos Angeleri (né en 1983), footballeur argentin ;
 Pietro Angeleri (vers 1209-1296), pape Célestin  ;
 Stefano Angeleri (1926-2012), joueur et entraîneur italien de football